A Pontenova puede referirse a las siguientes divisiones administrativas de Galicia, España:

 A Pontenova (Lugo), concello de la provincia de Lugo. 
 A Pontenova (parroquia).
 A Pontenova (lugar).
 A Pontenova (Artes), lugar de la parroquia de Artes, concello de Carballo.
 A Pontenova (Rus), lugar de la parroquia de Rus, concello de Carballo.
 A Pontenova (Oín), lugar de la parroquia de Oín, concello de Rois.
 A Pontenova (Rois), lugar de la parroquia de Rois, concello de Rois.